Taschler ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Taschler (* 1987), italienischer Biathlet
 Gottlieb Taschler (* 1962), italienischer Biathlet
 Judith W. Taschler (* 1970), österreichische Schriftstellerin